La Planète Ranxérox est la quarante-deuxième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1985.

Univers

Synopsis 
Ils sont revenus ! Les trois Prisonniers du temps que Renaud, Lapaille et Lapoutre avaient envoyés rejoindre le reste de leur communauté, sont revenus sur Terre pour faire visiter aux Petits Hommes leur planète, celle où ils se sont installés, Ranxérox. Seul l'hémisphère Sud est habitable, ou du moins habité, car le Nord est recouvert par une épaisse brume marron...

Personnages

Historique 
Les planches de cet album sont à l'horizontale.

Dans une des cases, Renaud parle d'une bande dessinée fraîche et décontractée avec une héroïne allant dans l'espace. L'auteur s'appelle Lagneau. Il s'agit d'un clin d’œil de Seron à la série Yoko Tsuno de Roger Leloup.

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1985
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1983